Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van april 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 april 2021. Met ingang van deze lijst worden de niet-afgeronde puntenaantallen gepubliceerd, voorheen waren alle punten afgerond naar een heel getal.

Vrouwen 04